Das Copa BBVA Colsanitas 2010 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá.

Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 15. bis zum 21. Februar 2010 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2010
WTA Bogotá